Алоиз Лихтенштейнский (, , Холленег,  — , ) — князь, сын Альфреда Лихтенштейнского и принцессы Генриетты Лихтенштейнской, дочери Алоиза II.

Алоиз родился в австрийском городе Холленег. 20 апреля 1903 года в Вене состоялась его свадьба с эрцгерцогиней Елизаветой Амалией Австрийской (дочерью эрцгерцога Карла Людвига), которая родила ему восьмерых детей.

26 февраля 1923 года Алоиз отказался от права на престолонаследование в пользу своего сына Франца Иосифа II, который в 1938 году, после смерти Франца I, стал новым князем Лихтенштейна.

Алоиз был награждён орденом Золотого руна в Австрии, став 1177-м кавалером этого ордена.

Алоиз Лихтенштейнский умер в Вадуце.

Дети 
 Франц Иосиф II (1906—1989), князь Лихтенштейна с 1938 года.
   (1908—1973), вышла замуж за Артура Графа Штрахвиц фон Гросс-Заухе и Камминец,  трое детей:
 Антониус (род. 1944)
 Станислаус (род. 1946)
 Стефания (род. 1946)
 . (1910—1985), женился на эрцгерцогине , 7 детей:
 Доминик Лихтенштейнский (20.01.1950 - 20.09.2009)
 Андреас Лихтенштейнский (род. 1952 г.)
 Грегор Лихтенштейнский (род. 1954 г.)
 Александра Лихтенштейнская (25.12.1955 - 27.02.1993)
  (род. 1960 г.)
 Катерина Лихтенштейнская (род. 1964 г.)
 Бриджит Лихтенштейнская (род. 1967 г.)
  (1911 - 1988), женился на герцогине Марии Кристине Вюртембергской (род. 1924)
 Маргарита (род. 1950)
 Мария Ассунта (род. 1952)
 Изабелла (род. 1954)
 Кристоф (род. 1958)
 Мария Елена (род. 1960)
 Георгина (род. 1962)
 Микаэла (род. 1969)
 Ульрих (1913—1978), женат не был, потомства не оставил
 Мария Генриетта (1914—2011), вышла замуж за Петера фон Эльца фон Штромберга
 Йоханнес (род. 1946)
 Александр (род. 1947)
 Франц (1950-2007)
 Алоиз (1917—1967), женат не был, потомства не оставил
 Генрих (1920—1993), женился на графине Амалии фон Подстатцки
 Мария Елизавета Лихтенштейнская (род. 1969)
 Хубертус Алоиз Лихтенштейнский (род. 1971)
 Мария Терезия Лихтенштейнская (род. 1974)

Примечания 

Княжеская семья Лихтенштейна